Ackerbürgermuseum (nach den städtischen Ackerbürgern) ist der Name folgender Museen:

 Ackerbürgermuseum Gartz in Gartz (Oder), Brandenburg 
 Ackerbürgermuseum Grebenstein in Grebenstein, Hessen
 Ackerbürgermuseum Reichenbach in Reichenbach/O.L., Sachsen